Чемпіонат УРСР з футболу 1958 — футбольний турнір серед колективів фізкультури УРСР. Проходив у 10 зонах, участь у змаганнях брали 80 клубів.

Зональний турнір

1 зона 
Підсумкова таблиця

2 зона 
Підсумкова таблиця

3 зона 
Підсумкова таблиця

4 зона 
Підсумкова таблиця

5 зона 
Підсумкова таблиця

6 зона 
Підсумкова таблиця

7 зона 
Підсумкова таблиця

8 зона 
Підсумкова таблиця

9 зона 
Підсумкова таблиця

10 зона 
Підсумкова таблиця

Півфінальні групи

1 група

2 група

Фінальний турнір КФК

Посилання 
 Першість України — 1958
 Фінальний турнір КФК
 Чемпіонат 1958

Джерела 
 

58
УРСР
1958 в українському спорті